Il singolare del torneo di tennis Charlotte Classic 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Yevgenia Biriukova 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (secondo turno)

 Evonne Goolagong (Campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Charlotte Classic 1973